Muğla (provincie), een provincie van Turkije
Muğla (stad), de hoofdstad van deze provincie
Muğla (district), district van deze provincie